Павел :
 Комаров, Павел Владимирович (1974—?) — российский хоккеист.
 Комаров, Павел Николаевич (1913—?) — советский футболист.
 Комаров, Павел Тимофеевич (1898—1983) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Саратовского и Вологодского областных комитетов ВКП(б).